Deux navires de l'United States Navy ont porté le nom dUSS Fiske, d'après  :
 l', un destroyer d'escorte de classe Edsall lancé en 1943 et coulé en 1944 ;
 l', un destroyer de classe Gearing lancé en 1945 et transféré à la Turquie en 1980. 

Fiske